Donegal je lahko:

 vrsta tkanine
 grofija na Irskem v provinci Ulster
 mesto v tej grofiji